Vanquish – gra komputerowa wyprodukowana przez PlatinumGames, wydana w 2010 roku
 Vanquish – album studyjny Two Steps from Hell wydany w 2016 roku

Zobacz też 
 Aston Martin Vanquish – samochód marki Aston Martin produkowany od 2012 roku